Flammenkegel steht für:

 eine kegelförmige Flamme, siehe Flamme und Bunsenbrenner
 Conus consors, eine Art der Kegelschnecken, siehe Geflammte Kegelschnecke